Roger Federer era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Borna Ćorić con il punteggio di 7–66, 3–6, 6–2.

Teste di serie 

 Roger Federer (finale)
 Alexander Zverev (primo turno)
 Dominic Thiem (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (semifinale)

 Lucas Pouille (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Kei Nishikori (secondo turno)
 Richard Gasquet (primo turno)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (primo turno)
  Denis Kudla (semifinale)

 Lukáš Lacko (primo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)

Lucky loser 

  Matteo Berrettini (primo turno)

 Nikoloz Basilašvili (secondo turno)

Wildcard 

  Maximilian Marterer (primo turno)
  Florian Mayer (secondo turno)

 Rudolf Molleker (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2018